Гыжег:
 Гыжег — посёлок в Ленском районе Архангельской области
 Гыжег — река в Ленском районе Архангельской области, приток Вычегды
 Большой Гыжег — деревня в Ленском районе Архангельской области